Luis Suárez puede referirse a:

 Luis Suárez Fernández (1924-), historiador español;
 Luis Suárez Miramontes (1935-), futbolista español;
 Luis Suárez García (1945-1992), actor español;
 Luis Fernando Suárez (1959-), entrenador colombiano;
 Juan Luis Suárez (1976-), músico español;
 Luis Suárez Díaz (1987-), futbolista uruguayo;
 Luis Javier Suárez  (1997-), futbolista colombiano.